Karas puede referirse a:

 Karas, una serie de anime.
 Karas, una provincia de Namibia.
 Karas, santo de la Iglesia ortodoxa copta.
 Anton Karas, un citarista vienés.
 Kenneth Michael Karas, un juez federal de Estados Unidos.
 Ragai Karas, un acuarelista egipcio.